Ахляйтнер () — немецкая фамилия.

 Ахляйтнер, Артур (1858—1927) — немецкий писатель и этнограф-любитель.
 Ахляйтнер, Фридрих (1930—2019) — австрийский поэт и архитектурный критик.